Бу́рлас () — словацкая фамилия. Известные носители: 

 Бурлас, Ладислав (род. 1927) — словацкий музыковед, композитор и педагог.
 Бурлас, Мартин (род. 1987) — словацкий композитор.
 Бурлас, Моисис (1918—2011) — греческий коммунист и партизан еврейского происхождения.